Gerstmann ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Gerstmann (* um 1907), deutscher Tischtennisspieler
 Josef Gerstmann (1887–1969), österreichischer Neurologe
 Martin von Gerstmann (1527–1585), Bischof von Breslau